Росоман — село в Болгарии
 Росоман — село в Македонии